Treize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Revenge :
 le Revenge, un galion de 46 canons lancé en 1577, combat l'Invincible Armada en 1588, capturé par les espagnols en 1591, coule peu après ;
 le Revenge, un bateau de 42 canons, initialement un navire marchand, acquis par les Cavaliers, son équipage déserte pour les « Tête ronde » en 1652, prenant le bateau avec eux, renommé Marmaduke, coule en 1667 ;
 le HMS Revenge, un vaisseau de troisième rang de 58 canons, lancé en 1654 comme Newbury durant le Commonwealth d'Angleterre, renommé HMS Revenge à la Restauration ;
 le HMS Revenge, un vaisseau de troisième rang de 70 canons, lancé en 1699, renommé HMS Buckingham in 1711, coule en 1745 ;
 le HMS Revenge, un vaisseau de troisième rang de 70 canons, lancé en 1673 comme HMS Swiftsure, renommé HMS Revenge en 1716, vendu en 1787 ;
 le HMS Revenge, un vaisseau de sixième rang de 28 canons, lancé en 1755 ;
 le HMS Revenge, un bateau de 14 canons, en service en 1778, capturé par les américains e 1779 ;
 le HMS Revenge, un cotre de 8 canons, commandé en 1796 ;
 le HMS Revenge, un vaisseau de troisième rang de 74 canons, lancé en 1805, détruit en 1849 ;
 le HMS Revenge, un navire de deuxième rang de 91 canons, propulsé par hélice, lancé en 1859, utilisé comme base navale après 1872, renommé Empress en 1891, vendu en 1923 ;
 le HMS Revenge, un cuirassé de la classe Royal Sovereign, lancé en 1892, renommé HMS Redoutable en 1915 détruit en 1919 ;
 le HMS Revenge, un cuirassé de la classe Revenge, lancé sous le nom de HMS Renown, renommé en 1913 avant son lancement en 1915, détruit en 1948 ;
 le HMS Revenge, un sous-marin de la classe Resolution lancé en 1968, au rebut en 1995.

Voir aussi 

 

Revenge